Automatisme (kunst), met name in het surrealisme een manier van spontaan schrijven of schilderen zonder gebruik van de rede
 Automatisch schrijven (écriture automatique), automatisme in de literatuur; schrijven zonder vooropgezet idee
 Automatisme (psychologie), spontane productie van vaak nutteloos verbaal of motorisch gedrag, zonder zelfbeheersing of realisatie van dit gedrag